Эйзен фон Шварценберг () — немецкая фамилия.

 Эйзен фон Шварценберг, Иоанн Георг (1717–1779) — лютеранский пастор, богослов и писатель Эпохи Просвещения.
 Эйзен фон Шварценберг, Карл Фёдорович (ум. 1846) — генерал-майор Русской Императорской армии, участник Наполеоновских войн.